— японская поп-певица, автор песен, гитаристка и пианистка.

Родилась в небольшом посёлке Итано на острове Сикоку. Её отец был японцем, мать — смешанного итало-американского происхождения. Уроки фортепиано начала брать с трёх лет. К 15 годам выучила английский язык и уехала для продолжения обучения музыке на Гавайи, впоследствии окончила университет Джорджа Вашингтона в США со степенью в области политологии.

Свой первый концерт дала в 1997 году, первый альбом выпустила в 2000 году. Вернулась в Японию в 2003 году, где с этого времени записала более 500 песен.

Дискография

Студийные альбомы 
 These Words (2001)
 Home (2006)
 Today (2007)
 Answer (2009)
 Life (2010)
 White (2011)
 Blue (2012)

Сборники 
 Songbook (2012)
 Tapestry of Songs: The Best of Angela Aki (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Анджелы Аки
 Официальный блог Анджелы Аки

Певцы и певицы Японии
Исполнители Sony BMG
Певцы и певицы в жанре J-pop
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Колумбийского колледжа искусств и наук (Университет Джорджа Вашингтона)